MDS kan syfta på:

 MDS – en samlande beteckning för flera olika hematologiska tillstånd, se Myelodysplastiskt syndrom
 MDS – en dopaminerg nervbana, se Mesolimbiska dopaminsystemet
 MD S – tidigare militärmyndighet, se Sydkustens marindistrikt
 MD S – tidigare militärmyndighet, se Södra militärdistriktet 
 MDS – studentkår vid Mälardalens högskola, se Mälardalens studentkår